Верхняя Колежма — озеро на территории Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,7 км², площадь водосборного бассейна — 203 км². Располагается на высоте 56,1 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная. Берега изрезанные, каменисто-песчаные.

Через озеро протекает река Колежма, впадающая в Онежскую губу Белого моря (Поморский берег).

В озере расположены два небольших безымянных острова различной площади.

К юго-западному берегу озера подходит просёлочная дорога, отходящая от дороги местного значения  («Беломорск — Сумпосад — Вирандозеро — Нюхча»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001411102000009056.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Колежмы
Озёра Беломорского района